Iseki steht für:
 den japanischen Landmaschinenhersteller Iseki & Co.

Iseki ist der Familienname folgender Personen:
 Iseki Seikō (* 1962 als Wei Qingguang), chinesischer und japanischer Tischtennisspieler
 Yoshiko Iseki (* 1970), japanische Synchronsprecherin